Le nom Josh Evans peut faire référence à :
 (né en 1971), un producteur, réalisateur, scénariste, auteur et acteur américain.
Josh Ryan Evans (1982-2002), un acteur américain.
 (né en 1972), un joueur de football américain, qui jouait comme defensive tackle.
 (né en 1991), un joueur de football américain, qui jouait comme defensive back.

Voir aussi